Marin Ivanov (ur. 10 września 1954) – bułgarski szermierz.

Życiorys 
Zdobył srebrny medal w szabli na Mistrzostwach Europy w Szermierce w 1983. Uczestniczył w letnich igrzyskach olimpijskich w 1980 roku.

Przypisy 

Urodzeni w 1954
Bułgarscy szermierze
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980